Стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – іменні стипендії, що призначаються особам із числа переможців фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, які набрали найбільшу кількість балів. Стипендії засновано з метою вшанування пам'яті Тараса Шевченка.

Дата заснування 
30.09.2010 р.

Засновник 
Президент України.

Дата початку присвоєння 
Присвоюються, починаючи з 2011 року.
Кількість стипендій: щороку призначаються 39 стипендій. Всього за 6 конкурсів 2011-2017 років було призначено 273 стипендіатам.

Критерії призначення стипендії

Призначена для 
Переможців фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Умови призначення  
Набрання найбільшої кількості балів у фінальному етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Порядок та розміри виплат

Уповноважений орган 
Стипендії призначаються Указом Президента України. Подання про призначення стипендій вноситься Кабінетом Міністрів України.

Джерело фінансування 
Державний бюджет України

Строки стипендій 
Стипендії призначаються з 1 вересня кожного року, строком на один календарний рік. За виплату стипендій відповідає Міністерство освіти і науки України (раніше – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України).
Виплати стипендій Президента України забезпечуються з 2013 року Національним центром "Мала академія наук України", якому Міністерство освіти і науки України щорічно спеціальним наказом делегує ці повноваження, передбачаючи відповідне бюджетне фінансування.

Розмір стипендії 
Розмір стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України. До 01.01.2017 р. стипендії виплачувалися щомісяця у такому розмірі:
 учням 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі ліцеїстам військових ліцеїв, учням професійно-технічних навчальних закладів, - 600 гривень; 
 студентам і курсантам вищих навчальних закладів  I-II  рівня акредитації,  які  навчаються  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 800 гривень;
 студентам і курсантам вищих навчальних закладів III-IV  рівня акредитації,  які  навчаються  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 1000 гривень.

З 1 листопада 2017 р. встановлений наступний розмір стипендії:
 для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів - 1420 гривень на місяць;
 для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, - 1770 гривень на місяць;
 для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, - 2600 гривень на місяць.”

Присвоєння стипендій 
Стипендії Президента України призначено 273 переможцям за результатами І – VII Міжнародних мовно-літературних конкурсів учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка наступними указами Президента України:

У 2021 році указом президента України, президентські стипендії призначили переможцям 11-го Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської та учнівської молоді імені Тараса Шевченка. Три призові місця здобули на Тернопіллі.
 2017: 39 стипендій, у тому числі - 24 - учням та 15 - студентам та курсантам ВНЗ;
 2016: Указ Президента України від 08.11.2016 № 493/2016 «Про призначення стипендій Президента України переможцям VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» та Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.11.2016 № 1444 «Про виплату стипендій Президента України переможцям VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»;
 2015:  Указ Президента України від 23.10.2015 № 602/2015 «Про призначення стипендій Президента України переможцям V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»;
 2014: Указ Президента України від 07.11.2014 № 860/2014 «Про призначення стипендій Президента України переможцям IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»;
 2013: Указ Президента України від 27.11.2013 № 652/2013 «Про призначення стипендій Президента України переможцям ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» та Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2013 № 1721 «Про виплату стипендій Президента України переможцям III Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», яким було передбачено фінансування Національного центру "Мала академія наук України" для виплати стипендій Президента України щомісяця протягом року, починаючи з 1 вересня 2013 року до 1 вересня 2014 року, за рахунок коштів, передбачених Міністерству освіти і науки України у Державному бюджеті України на 2013 і 2014 роки;
 2011 та 2012: Указ Президента України від 19.10.2012 № 606/2012 «Про призначення стипендій Президента України переможцям І і ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» та Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.11.2012 № 1283 «Про призначення стипендій Президента України переможцям I та II Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», якими було передбачено виплату стипендій Президента України за 2010/11 навчальний рік - переможців I Міжнародного мовно-літературного конкурсу та за 2011/12 навчальний рік – переможців II Міжнародного мовно-літературного конкурсу.

Див. також 
 Шевченко Тарас Григорович
 Українська мова
 Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика

Джерела 
 Указ Президента України від 30.09.2010 № 928/2010 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»
 Указ Президента України від 01.09.2011 № 884/2011 «Про Положення про стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»

Примітки 

Вшанування пам'яті Тараса Шевченка
Нагороди України в галузі освіти
Українська мова
Учнівські олімпіади та змагання
Міжнародні конкурси
Стипендії